Ранчо Веларде има више значења:

 Ранчо Веларде (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Веларде (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику